Echos steht für: 

 Echos (Album), ein Album der deutschen Band Massendefekt
 Echo, ein akustisches Hörereignis

Siehe auch 

 Echoes, eine Komposition der britischen Rockgruppe Pink Floyd
 Echo (Begriffsklärung)